Wallraf ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Franz Wallraf (1748–1824), deutscher Botaniker, Mathematiker, Theologe, Priester und bedeutender Kunstsammler
 Lothar Wallraf (* 1923), deutscher Historiker und Archivar
 Max Wallraf (1859–1941), deutscher Politiker (DNVP)
 Max Wallraf (Landrat) (1891–1972), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Mirco Wallraf (* 1974), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Wallrafplatz in Köln
 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
 Wallraff (Begriffsklärung)
 Waldraff (Begriffsklärung)
 Leopold Walraf (1877–1957), deutscher Politiker (CDU)